Суперкубок Албании 2012 () — 19-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2011/12 «Тирана». Встреча состоялась 19 августа 2012 года в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2012 на сайте transfermarkt.co.uk
 Skënderbeu autogol; SUPERdhuratë Tiranës për Bajram…

2012
Матчи ФК «Скендербеу»
Матчи ФК «Тирана»
Албания
Спорт в Албании в 2012 году
События 19 августа
Август 2012 года
Спортивные соревнования в Тиране